Schildkrötenegel ist die deutsche Bezeichnung für verschiedene Blutegel, die an Schildkröten parasitieren:
 Placobdella, Gattung in der Familie der Plattegel (Glossiphoniidae) und der Ordnung der Rüsselegel, hier insbesondere die europäische Art
 Placobdella costata
 Ozobranchidae, Familie in der Ordnung der Rüsselegel